Kroya kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Kruja, distriktshuvudort, Durrës prefektur, Rrethi i Krujës,

Indonesien 

 Kroya (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Kroya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kecamatan Kroya (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kroya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 108,47), 
 Desa Kroya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,53, long 108,06), 
 Kecamatan Kroya (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar